TFG steht für:
 TFG Transfracht, deutscher Anbieter für Frachtverkehr per Güterzug
 Transfusionsgesetz in Deutschland
 Transitional Federal Government, die Übergangsregierung Somalias
 Täglich frisch geröstet, eine deutsche Fernsehsendung
 Bahnhof Freiberg (Neckar) (DS100-Code)

Abkürzung